Мусиха — топоним в России.

Населённые пункты 
 Мусиха — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Мусиха — деревня в Сивинском районе Пермского края.

Река 
 Мусиха — река в Новосибирской области, приток реки Оми.